Le mot « Chaldéens » peut désigner :
 les Chaldéens (Antiquité), un peuple antique et les habitants de la Chaldée, une région antique du Proche-Orient à laquelle ils ont donné leur nom ;
 les fidèles de l'Église catholique chaldéenne, une Église chrétienne d'Orient, cependant les fidèles de cette Église n'ont pas vraiment de liens avec les habitants de la Chaldée antique.

Le mot « chaldéen », en linguistique, a désigné diverses formes d'araméen, dont : 
 (autrefois) le judéo-araméen (appelé « chaldéen » ou « chaldaïque ») ;
 (de nos jours parfois) le soureth (ou néo-araméen oriental).